ВНВУ е съкращение, което може да означава:
 висше народно военно училище
 военно на Негово Величество училище